Marco Polo (1254-1324) — mercador, embaixador e explorador da República de Veneza
 Aeroporto Internacional Marco Polo — aeródromo que serve a cidade de Veneza e o nordeste da Itália
 Marcopolo — empresa brasileira fabricante de carrocerias de ônibus
 Marco Polo (anime) — anime baseado na história do explorador homônimo
 Cabra-cega — brincadeira também chamada "Marco Polo"
 Marco Polo (Doctor Who) — serial de Doctor Who
 Marco Polo (série de televisão) — série americana da Netflix

Desambiguações de história
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão